

Wydarzenia 

 w Milecie Sparta zawarła sojusz z Persją skierowany przeciwko Atenom (zobacz: II wojna peloponeska)

Urodzili się